Симолест (, от  — задрав нос и  — морской разбойник) — плиозавр юрского периода. Описан Эндрьюзом в 1909 году по почти полному скелету с деформированным черепом. Типовой вид — Simolestes vorax. Название дано из-за весьма короткой и относительно широкой морды. У типового экземпляра на симфизе нижней челюсти помещалась «розетка» из 5—6 очень крупных клыкоподобных зубов, при закрытой пасти они пересекались с зубами верхней челюсти. Было высказано предположение, что симолест питался крупной добычей, от которой отрывал куски, вращаясь вокруг своей оси, как делают крокодилы. Подобное поведение предполагается у сходных по строению черепа ромалеозавров. Тем не менее, позднейшие исследования показали, что строение челюстей симолеста практически такое же, как у лиоплевродона. Просто типовой череп был сильно деформирован. Сейчас известно содержимое желудка одного из экземпляров симолеста — оно состояло из остатков головоногих. Длина черепа симолеста составляла 73 см, длина нижней челюсти — 97 см. Общая длина превышала 6 м. Остатки типового вида обнаружены в позднеюрских (келловей) отложениях Англии и Франции. Второй европейский вид — Simolestes keileni, описанный в 1994 году на основании фрагментарного скелета из средней юры (байосский ярус) Франции. Вид Simolestes indicus описан Лидеккером в 1877 году как «Plesiosaurus» indicus на основании нижней челюсти с расширенным ложковидным симфизом из поздней юры (титон) Индии. Вероятнее всего, симолест принадлежит к настоящим плиозаврам (Pliosauridae) и сходство с ромалеозаврами является конвергентным.

Интересно, что фрагменты костей очень крупных неизвестных плиозавров из Оксфордских слоёв Англии имеют сходство не столько с лиоплевродоном или плиозавром, сколько с симолестом.

Систематика 
Кладограмма по работе Ketchum и Benson 2011 года (до ранга род):

Примечания

Ссылки 
 
 

Плезиозавры юрского периода
Таксоны, описанные Чарльзом Уильямом Эндрюсом